Крос Плејнс има више значења:
 Крос Плејнс (Тексас)
 Крос Плејнс (Висконсин)
 Крос Плејнс (Тенеси)